Кубок Сербії та Чорногорії з футболу 2004–2005 — 3-й розіграш кубкового футбольного турніру в Сербії та Чорногорії. Титул вперше здобув Железнік.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|22 вересня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|29 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|6 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|20 жовтня 2004

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|26 жовтня 2004

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|27 жовтня 2004

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 листопада 2004

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|10 травня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF" align="center"|11 травня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Сербії та Чорногорії на soccerway 
 Кубок Сербії та Чорногорії на rsssf 

2004—2005
Сербія
Чорногорія
Сербія
Чорногорія
2004 у сербському спорті
2004 у чорногорському спорті
2005 у сербському спорті
2005 у чорногорському спорті